Русский спорт — коннозаводческий журнал, издававшийся в 1882—1895 годах.
 Русский спорт — физкультурно-спортивный журнал, издававшийся в 1909—1919 годах.